Варлам Алексеевич Рухадзе (, 5 ноября 1874 — 23 октября 1935) — грузинский поэт и беллетрист.

Биография 
Родился в бедной семье. Самоучка. Увлекался фольклором и народными поэтами.

Выступил как поэт, первое стихотворение было напечатано в 1899 году  в журнале «Моамбе» (Вестник). В 1902 году вышел сборник «Стихи и рассказы», изъятый цензурой.

Принимал активное участие в революционном движении в Батуми и Тифлисе. Тяжело переживал поражение революции 1905 году и наступление реакции, что нашло отражение в его творчестве, упадочнические настроения, меланхолию, бесперспективность.

Член партии меньшевиков и за весь период до советизации Грузии (1921) занимал позиции мелкобуржуазного демократизма.

После установления в Грузии советской власти прошёл путь от антисоветского литературного объединения «Демократическая поэзия», выражения полуменьшевистских взглядов до позиции советского писателя. Впечатлённый успехами перестройки народного хозяйства и социалистического строительства, прославлял новую жизнь и культуру.

Произведения Рухадзе отличало формальное мастерство. Известен также как переводчик ряда сочинений А. С. Пушкина на грузинский язык.

Библиография 
Стихи и рассказы, 1902;
Цискари, 1908;
Цветы жизни, Тифлис, 1919;
Сказки, 1920;
Избранные стихотворения, Тифлис, 1930.

Литература 
Варлам Рухадзе (Жизнь и творчество)

Примечания

Ссылки 
 ვარლამ რუხაძის «ამონაკვნესი» (ნიკოლოზ ბარათაშვილისადმი)
 

Грузинские писатели